Pimpinella angelicifolia är en flockblommig växtart som beskrevs av Jean-Baptiste de Lamarck. Pimpinella angelicifolia ingår i släktet bockrötter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Bockrötter
angelicifolia